

Patronyme 

 Nicolas Raffet (1757-1803), militaire français ;
 Auguste Raffet (1804-1860), son neveu, dessinateur, graveur et peintre français.

Toponyme 

 Rue Raffet, voie publique française du  arrondissement de Paris ;
 Impasse Raffet, voie piétonne française du  arrondissement de Paris.